Järve ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Järve (Kohtla), Dorf in Kohtla, Estland
 Järve (Koonga), Dorf in Koonga, Estland
 Järve (Saaremaa), Dorf in Saaremaa, Estland
 Järve (Tallinn), Bezirk in Tallinn, Estland
 Järve järv, See in Estland

Järve ist der Familienname folgender Personen:

 Sven Järve (* 1980), estnischer Fechter